Campeón de Campeones puede referirse a:

 Copa Campeón de Campeones de Santa Fe, competición que enfrentó a los mejores equipos de dicha provincia Argentina
 Campeón de Campeones, competición futbolística mexicana que enfrenta al campeón de Liga con el campeón de Copa;
 Copa Campeón de Campeones de Guatemala, un extinto trofeo futbolístico que se disputaba entre equipos de Guatemala.
 Campeón de Campeones, premio deportivo individual concedido de forma anual por el diario francés L'Équipe;
 Campeón de campeones (en inglés Best of the Best), película estadounidense de 1989 dirigida por Robert Radler.